De 2. Liga, ook bekend als de DOXXbet liga vanwege sponsordoeleinden, is de tweede hoogste voetbaldivisie in Slowakije. De 2. Liga bestaat uit twaalf clubs. Alle clubs spelen drie keer tegen elkaar en na 33 speelrondes promoveert de kampioen naar de Fortuna Liga. De nummers elf en twaalf degraderen naar de 3. Liga.

De competitie ging in het seizoen 1993/94 van start na de opdeling van Tsjechoslowakije in de onafhankelijke landen Tsjechië en Slowakije. Deze competitie bestond uit zestien clubs. In het seizoen 1996/97 vond een uitbreiding naar achttien clubs plaats om vervolgens in het seizoen 2001/02 terug te gaan naar zestien clubs. In het seizoen 2006/07 werd de competitie teruggebracht naar twaalf clubs.

Tussen 2014 en 2017 was de competitie opgedeeld in 2 poules (oost en west). In de oost-poule zaten 10 ploegen en in de west-poule zaten 12 ploegen. De nummers 1 t/m 6 van beide poules kwamen in de tweede seizoenshelft terecht in een promotiegroep. De nummer één promoveerde naar de Fortuna Liga. De nummer 12 uit deze poule degradeerde naar de 3. slovenská futbalová liga. De nummers 7 t/m 10 uit de oost-poule kwamen terecht in een degradatie groep waar de laatste twee degradeerden. Dit gold ook voor de nummers 7 t/m 12 uit de west-poule. In 2017 degradeerden extra ploegen om het competitieformat opnieuw te kunnen veranderen. Met ingang van seizoen 2017/18 werd teruggegaan naar één algemene competitie. Die is bestaande uit 16 ploegen.

Deelnemers 2022/23 

 MFK Dukla Banská Bystrica
 FK Dubnica
 Spartak Myjava
 MŠK Žilina B 
 FC Košice
 MŠK Púchov
 FC Petržalka
 KFC Komárno
 FK Raca
 Slovan Bratislava B
 FC ŠTK 1914 Šamorín
 FK Slavoj Trebišov
 MFK Dolný Kubin
 FC Tatran Presov
 FK Humenne
 FK Pohronie

Overzicht 

Slowaakse voetbalcompetitie